Vaget ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Vaget (1548–1613), deutscher lutherischer Theologe
 Hans Rudolf Vaget (* 1938), deutscher Germanist
 Heinrich Vaget (1587–1659), deutscher Professor der Logik und Dichter